Zahlungsbereitschaft steht für

einen Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre im Zusammenhang mit Unternehmen, siehe Zahlungsbereitschaft (Betriebswirtschaft)
einen Begriff aus der Volkswirtschaftslehre im Zusammenhang mit Konsumenten, siehe Zahlungsbereitschaft (Volkswirtschaft)